Ле́в Ива́нович Ми́тин (23 августа 1925, деревня Горки Мышкинского уезда Ярославской губернии (СССР) — 24 августа 1998, Севастополь (Украина)) — советский гидрограф, океанограф. Исследователь Мирового океана. Начальник Гидрографической службы Черноморского флота ВМФ СССР (1972—1984). Контр-адмирал (1980). Кандидат военно-морских наук (1974). Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1989). Автор нескольких книг и свыше 100 научных статей.

Биография 
Лев Иванович Митин родился 23 августа 1925 года в деревне Горки Мышкинского уезда Ярославской губернии.

Участник Второй мировой войны (1945).

Окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова (1947), Высшие ордена Ленина Специальные офицерские классы ВМФ (ВОЛСОК) (1950) и заочно — Военно-морскую академию имени А. Н. Крылова (1961).

Флагманский штурман эскадры надводных кораблей Черноморского флота (1956—1961). Офицер оперативного штаба Черноморского флота (1961—1962).

Флагманский штурман Черноморского флота (1962—1972).

Начальник Гидрографической службы Черноморского флота (ГС ЧФ) (1972—1984). Контр-адмирал (1980).

Кандидат военно-морских наук (1974). Общая тема диссертации (по совокупности трудов) — «Навигационно-гидрографическое обеспечение боевой деятельности и повседневной деятельности флота».

Участник ряда дальних походов военных кораблей и гидрографических судов. Организатор и научный руководитель кругосветной Антарктической экспедиции (1982—1983). 

С 1984 года — в запасе; работа старшим научным сотрудником в Институте геологии АН Украины.

Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1989): за участие в подготовке восьмитомной монографии о шельфе Чёрного моря.

Капитан дальнего плавания. Почётный работник Морфлота СССР (1984).

Почётный доктор Казанского государственного университета (1995). 

Организатор и председатель Севастопольского общества географов.

Скончался 24 августа 1998 года. Похоронен в Севастополе.

Семья 
Родители — Иван Николаевич и Анна Васильевна Митины. Родной брат — Юрий (род. 1924).

Супруга — Лилия Павловна Митина. Дочь — Юлия.

Избранные труды 
 Митин Л. И. Радиолокационное описание маршрута «Чёрное море — Балтийское море». 1958.
 Гидрография Черноморского флота (1696—1982). Исторический очерк / Отв. ред. Л. И. Митин. — Севастополь: 1984. — 352 с.
 Митин Л. И., Тягунин А. А., Янголенко Ю. И. Сопряжение спутниковой навигационной аппаратуры типа "Шхуна" с датчиками курса и скорости // Записки по гидрографии. 1985. Вып. 213. С. 3—7.
 Митин Л. И. Современная оценка научной деятельности И. М. Симонова в экспедиции 1819—1821 гг. // Два плавания вокруг Антарктиды. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева, 1819—1821 гг. и советская экспедиция, 1982—1983 гг. / Сост. В. В. Аристов; предисл. А. Ф. Трёшникова. — Казань: Изд. Казанского университета. 1990. С. 280—281. — 
 Митин Л. И. (в соавт.) Экологические проблемы Чёрного и Азовского морей и пути их решения. 1990.
 Шнюков Е. Ф., Митин Л. И., Цемко В. П. Катастрофы в Чёрном море. — Киев: 1994. — 296 с. — 
 Митин Л. И. (гл. ред., руководитель коллектива авторов). Атлас охраны природы Чёрного и Азовского морей. — СПб.: Управление навигации и океанографии МО РФ. 2006. — 436 с.
 То же, на англ.: Atlas Of The Black Sea And Sea Of Asov Nature Protection. Editors: Mitin L. I. 2006.

Увековечение памяти 
Именем Митина Л. И. названы остров в Антарктиде, гора в Индийском океане и Севастопольский филиал Госгидрографии Украины.

Примечания

Литература 
 Митин Лев Иванович // [Коллектив авторов.] История Гидрографической службы Российского флота (к 300-летию создания Военно-Морского флота). В 4-х т. / Отв. ред. А. А. Комарицын — СПб.: Б/и. 1997. Т. 4. Биографический справочник известных штурманов и гидрографов Российского флота. С. 219.
 Атлас Чёрного и Азовского морей — главное детище Л. И. Митина — в канун Дня Военно-Морского Флота доставлен в Севастополь // Слава Севастополя, 10.08.2006
 Самый плавающий адмирал // Золотое кольцо. Ярославская областная газета, 15.02.2007
 Лев Митин. Помним! Гордимся! // Слава Севастополя, 22.08.2015
 Нефедов Вадим. Земляки адмирала Ушакова на службе Российского флота // Рыбинская среда

Родившиеся в Мышкинском уезде
Родившиеся в Ярославской губернии
Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Участники советско-японской войны (СССР)
Кандидаты военно-морских наук
Гидрографы по алфавиту
Гидрографы СССР
Гидрологи СССР
Океанографы по алфавиту
Океанографы СССР
Контр-адмиралы (СССР)‎
Военные моряки СССР
Персоналии:Севастополь
Умершие в Севастополе